De Rally van Monte Carlo 1981, formeel 49ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 49e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 88e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit acht Europese steden: Bad Homburg, Lausanne, Londen, Monte Carlo, Parijs, Raamsdonk, Rome en Zaragoza, richting Aix-les-Bains, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Verslag 
Jean Ragnotti schreef een populaire debuutoverwinning op zijn naam, en daarmee ook die voor de Renault 5 Turbo. Guy Fréquelin reed voor team van Talbot naar een tweede plaats toe, met in de achtervolging de Opel Ascona 400's van respectievelijk Jochi Kleint en Anders Kulläng. Het grootste nieuws was echter het debuut van de nieuwe Audi quattro, met rijders Hannu Mikkola en Michèle Mouton in de gelederen. Dit was de eerste serieuze poging van een constructeur om sportieve resultaten te boeken met een vierwielaangedreven auto. Mikkola bewees gelijk het potentieel van dit systeem door de eerste dag van het evenement simpelweg te domineren, waarin hij een voorsprong had uitgebouwd van vijf minuten op de concurrentie. Een ongeluk van Mikkola in de slotfase voorkwam uiteindelijk een goede klassering voor nieuwkomer Audi.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo